Херциг (Herzig) — фамилия. Известные носители:
  (род. 1928) — немецкий политик, обер-бургомистр Магдебурга (1965—1989), административного центра одноимённого округа Германской демократической республики.
  (1853—1924) — австрийский химик.
  (род. 1964) — американская джазовая пианистка.
  (род. 1992) — немецкий лыжник, занимавший 3-и места на Кубках Германии по горным лыжам на траве 2009 и 2011 годов, член национальной сборной на чемпионате мира 2011 года.
  (род. 1983) — немецкий футболист.
  (1897—1985) — американский драматург и сценарист.
 Херциг, Томас (Тамал Кришна Госвами; 1946—2002) — кришнаитский религиозный деятель, богослов, писатель и проповедник.
  (1929—1991) — американский католический священник, 1-й епископ Тайлера (1986—1991).
  (род. 1958) — британский историк, профессор иранистики Оксфордского университета (с 2006).
  (род. 1949) — немецкий политик и протестантский священник, член Палаты собраний ГДР (1990) и Бундестага (1990—1994).

См. также